Sennep kan hentyde til flere artikler:
 Sennep – et krydderi til madlavning.
 Sennep-slægten – en planteslægt med arterne:
 Ager-Sennep (Sinapis arvensis)
 Gul sennep (Sinapis alba)